Агусти́н Я́ньес Дельгади́льо (, 4 мая 1904 года, Гвадалахара, штат Халиско — 17 января 1980 года, Мехико) — мексиканский писатель и политик, занимал должности губернатора штата Халиско и министра народного образования при президенте Густаво Диасе Ордасе. Автор нескольких романов и повестей. Лауреат национальной литературной премии Мексики (1973, «Premio Nacional de las Letras»). Согласно Энциклопедии латиноамериканской и карибской литератур (1900—2003 гг., редакторы Даниель Бальдерстон, Майк Гонсалес, стр. 616), «Аль фило дель агуа» («Перед ливнем») повсеместно признан его шедевром. Роман переведен на русский язык.

Образование и педагогическая деятельность 
Яньес изучал право в Юридической школе Гвадалахары («Escuela de Jurisprudencia de Guadalajara») и философию в Национальном автономном университете Мексики (UNAM). На протяжении своей жизни он занимал несколько педагогических должностей. Был профессором Женской педагогической школы Гвадалахары («Escuela Normal para Señoritas de Guadalajara») с 1923 по 1929 год, преподавал в средней школе Хосе Паса Камачо () с 1926 по 1929 год, в средней школе Университета Гвадалахары (Preparatoria de la Universidad de Guadalajara) с 1931 по 1932 год, в Национальной подготовительной школе («Escuela Nacional Preparatoria») с 1932 по 1953 год, в университете UNAM с 1942 по 1953 год и снова с 1959 по 1962 год.

Политическая карьера 
Агустин Яньес был членом Институционально-революционной партии (PRI). Он занимал пост губернатора Халиско с 1953 по 1959 год, заместителя секретаря президента республики с 1962 по 1964 год и министра народного образования с 1964 по 1970 год. Агустин Яньес возглавлял мексиканскую делегацию, принявшей участие в 11-ой Генеральной ассамблее ЮНЕСКО в 1960 году.

Творчество 
Известность в литературе принёс Яньесу роман «Перед ливнем» (1947) о жизни мексиканской провинции накануне Мексиканской революцией 1910‒1917 годов, круто изменившей жизнь общества. В романе показана внутренняя взаимосвязь событий, происходивших в глухом уголке страны, и будущих революционных потрясений. Роман Яньеса открыл современный этап мексиканской реалистической прозы. Остросоциальные романы (дилогия) «Щедрая земля» (1960) и «Худые почвы» (1962) также посвящены мексиканской провинции.

Сочинения

Эссе 
 Fray Barlolomé de las Casas, el conquistador conquistado (1942)
 El contenido social de la literatura iberoamericana (1943)
 Alfonso Gutiérrez Hermosillo y algunos amigos (1945)
 El clima espiritual de Jalisco (1945)
 Fichas mexicanas (1945)
 Yahualica (1946)
 Discursos por Jalisco (1958)
 La formación política (1962)
 Moralistas franceses (1962)
 Proyección universal de México (1963)
 Días de Bali (1964)
 Conciencia de la revolución (1964)
 Dante, concepción integral del hombre y de la historia (1965)
 Discursos al servicio de la educación pública (1964,1965,1966)

Повести 
 Por tierras de Nueva Galicia (1928)
 Baralipton (1931)
 Espejismo de Juchitán (1940)
 Genio y figuras de Guadalajara (1941)
 Flor de juegos antiguos (1942)
 Esta es mala suerte (1945)
 Melibea, Isolda y Alda en tierras cálidas (1946)
 Los sentidos del aire, Episodios de Navidad (1948)
 Tres cuentos (1964)

Романы 
 Archipiélago de mujeres (1943)
 Pasión y convalecencia (1943)
 Перед ливнем / Al filo del agua (1947) (пер. на рус.)
 Творчество / La creación (1959)
 Щедрая земля / La tierra pródiga (1960)
 Ojerosa y pintada (1960)
 Худые почвы / Las tierras flacas (1962)
 Perseverancia final (1967)
 Las vueltas del tiempo (1973)
 La ladera dorada (1978)
 Santa Anna, espectro de una sociedad (1981 concluded AD)

Примечания

Литература 
 Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева и др. — М.: Советская энциклопедия, 1986. — с. 215, 750

Ссылки 
 
 Агустин Яньес на сайте КиноПоиск

Испанские писатели
Писатели Мексики
Члены Институционно-революционной партии